Тараклинская волость:
 Тараклинская волость (Каркаралинский внешний округ)
 Тараклинская волость (Акмолинский внешний округ)